In the still of the night (Cole Porter) (1937), een lied van Cole Porter
 In the still of the night (The Five Satins) (1956), een lied van The Five Satins
 In the still of the night (Whitesnake) (1987), een lied van Whitesnake
 In the still of the night (single van Jack Jersey), een single van Jack Jersey
 In the still of the night (album van Jack Jersey), album van Jack Jersey
 In the Still of the Night (3FM), 3FM-radioprogramma met Ahmed Muthalib en Frits Bloemink